Чемпіонат Португалії з футболу 1990—1991 — 57-ий сезон португальського Прімейра Дивізіону. Чемпіонський титул здобула Бенфіка.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Порту взяв участь у Кубку володарів кубків 1991—1992 як володар Кубку Португалії 1990—1991.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Португалії на rsssf 

1990—1991
Португалія
Португалія
1990 у португальському спорті
1991 у Португалії